J60 steht für:

 Kinyarwanda, eine Bantusprache mit ca. 9 Millionen Sprechern nach der Guthrie-Zone
 Pneumokoniose, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 Pratt & Whitney J60, ein Flugzeugtriebwerk
 den Johnson-Körper J60, das doppelt erweiterte Dodekaeder

Abkürzung